Il singolare del torneo di tennis Martinique Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Mronz che ha battuto in finale Dan Cassidy 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Derrick Rostagno (quarti di finale)
 Veli Paloheimo (quarti di finale)
 Richard Fromberg (primo turno)
 Claudio Mezzadri (primo turno)

 Nicklas Kulti (secondo turno)
 Patrick Baur (quarti di finale)
 Nduka Odizor (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Martinique Challenger 1989